Mondragon puede referirse a:

 Mondragón: Municipio de España ubicado en la provincia de Guipúzcoa.
 Mondragon: Municipio de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Fusil Mondragón: Fusil semiautomático mexicano creado en 1901.
 Faryd Mondragón: exjugador de fútbol colombiano.